Apion frumentarium är en skalbaggsart som först beskrevs av Carl von Linné 1758.  Apion frumentarium ingår i släktet Apion, och familjen spetsvivlar. Arten är reproducerande i Sverige.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spetsvivlar
frumentarium